Прудовая улица — улица в Петергофе. Проходит от улицы Морского Десанта до Санкт-Петербургского проспекта. Основана в 1930-х годах путём соединения трёх улиц.

Застройка

Дом 4 
Здание школы Демина

Дом 8 
Дом Казина 
Квартал, в котором расположено здание, вошёл в сферу интересов корпорации Settl Group, планирующей здесь строительство гостиницы, спортивно-оздоровительного комплекса, нескольких кафе, ресторана. Застройщиком была заказана историко-культурная экспертиза, в ходе которой доказывалось, что пять домов, носящих статус памятника, не представляют исторической ценности или же являются аварийными. По дому 8 доказывалось, что это — стилизованное под старину здание послевоенной постройки, воздвигнутое в ходе восстановления Петродворца на месте утраченного в войну дома. Совет по культурному наследию Санкт-Петербурга в ноябре 2008 года поддержал результаты экспертизы и проголосовал за снятие зданий с охраны. Однако в итоге здание было включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия России под номером 781721203900005 как памятник архитектуры регионального значения. 17 апреля 2016 года КГИОП утвердил охранное обязательство на здание.

Общественный транспорт 
Общественный транспорт на Прудовой улице отсутствует.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Кира Обухова Бараки XVIII столетия // Фонтанка.ру , 20.11.2008